Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

128e régiment d'infanterie
128e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires